Бештауго́рский лесной массив — лесной массив, расположенный в центре Пятигорья на склонах и подножиях гор Бештау, Машук, Змейка, Развалка, Железная, Медовая, Кабанка (Тупая) и Острая. Общая площадь 6,3 тыс. га (1970 г.), в том числе лесопокрытая — около 5,5 тыс. га.

Лесной массив оказывает значительное защитное и водоохранное влияние на режим источников минеральных вод, расположенных в районе Железноводска и Пятигорска. Видовой состав растений разнообразен; среди основных лесообразующих пород — ясень обыкновенный, дуб черешчатый (преимущественно в нижней зоне) и сидячецветный (в верхней), граб и бук. Ясень обыкновенный зачастую образует сплошные насаждения, а также повсеместно встречается как примесь к дубу и грабу. В почвенном покрове преобладают чернозёмы предгорные и тёмно-серо-коричневые различной мощности и влажности.

Бо́льшая часть лесного массива включена в территорию государственного природного заказника «Бештаугорский».

На территории лесного массива проводятся соревнования по спортивному ориентированию и горному бегу.

Примечания

Ссылки 
 Массив на Викимапии
 

Достопримечательности Пятигорска
География Ставропольского края
Лесные массивы России
География Пятигорска
Кавказские Минеральные Воды